Дуби́нская — фамилия, женская форма фамилии .

Известные носительницы:
 Дубинская, Людмила Павловна (род. 1946) — заслуженный работник культуры Карельской АССР (1977), Заслуженный работник культуры России (1994).
 Дубинская, Наталья Михайловна (Витренко; род. 1951) — украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ).
 Дубинская, Ольга Давидовна (1967—2012) — российский режиссёр-документалист, журналист, продюсер.